Kaksostenkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaksostenkari (ö i Egentliga Finland), Åbo, 
 Kaksostenkari (ö i Satakunta), Norra Satakunta, 

Robotskapade Finlandförgreningar